Салчени има више значења:

 Салчени (Тулћа), насеље у округу Тулћа у Румунији
 Салчени (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији